East End est généralement employé pour désigner un quartier de Londres, en Angleterre. Il peut également faire référence à d'autres quartiers ou lieux à travers le monde :

Australie 
 East End (Adélaïde)

Royaume-Uni

Angleterre 
 East End (Dorset)
 East End (Gloucestershire)
 East End, hameau de la paroisse civile de East Boldre, dans le parc national New Forest ((Hampshire).
 East End (Newbury)
 East End (Petersfield)
 East End (Hertfordshire)
 East End (Kent)
 East End (Oxfordshire)
 East End (Sheffield)
 East End (Somerset)
 East End (Yorkshire)

Anguilla 
 East End (Anguilla)

Écosse 
 East End (Édimbourg)
 East End (Glasgow)

Amérique du Nord

Canada 
 East End (Toronto)

États-Unis 
 East End, census-designated place située en Arkansas.

Voir aussi